Nona — número ordinal feminino correspondente ao número cardinal nove (9)
 Sinfonia n.º 9 (Beethoven)

Pessoas 
 Nona Gaprindashvili
 Nona Gaye
 Nona de Nazianzo

Desambiguação